Magnus Wilhelm von Nieroth ist der Name folgender Personen:

* Magnus Wilhelm von Nieroth (Offizier) (1663–1740), deutsch-baltischer Offizier und Landrat
 Magnus Wilhelm von Nieroth (Ritterschaftshauptmann) († 1770), estländischer Gutsbesitzer, Ritterschaftshauptmann und Landrat